Montiel (gemeente), een gemeente in de Spaanse provincie Ciudad Real
 Montiel (comarca) of Campo de Montiel, een comarca in de Spaanse provincie Ciudad Real
 Montiel (voetballer), voetballer van Rayo Vallecano.